Anfield (Merseyside) – dzielnica Liverpoolu w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Anfield (stadion) – stadion Liverpool F.C.
 Anfield (Nowy Brunszwik) – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Nowy Brunszwik